El término procesadora puede hacer referencia a:

 Procesadora, uno de los nombres por el que se conoce al robot de cocina.
 Procesadora forestal, máquina empleada en la silvicultura.